Plaça de la Constitució (Badalona), al Barcelonès
 Plaça de la Constitució (les Borges Blanques), antic nom de la plaça del Primer d'Octubre
 Plaça de la Constitució (Girona), antic nom de la plaça de l'U d'Octubre del 2017
 Plaça de la Constitució (Lleida), al Segrià
 Plaça de la Constitució (Vilafranca del Penedès), a l'Alt Penedès